

Patronymie 

 Karl Sellan (né en 1985) est un joueur de hockey sur glace canadien.
 Leny Sellan est un acteur.

Toponymie 

 Sellan un hameau de Cornwall, en Angleterre